Кубок Митропы 1933 — 7-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии и Чехословакии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Аустрия», который в финале обыграл итальянскую «Амброзиану-Интер» с общим счётом 4:3.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1933 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1933 на сайте RSSSF

1933
Футбол в Европе в 1933 году